Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2015 odbył się między 3 a 9 stycznia 2015 w Pradze, w Curling aréna Praha Roztyly. W rywalizacji wzięło udział 14 reprezentacji kobiecych oraz 16 męskich.

Awans do Mistrzostw Świata Juniorów 2015, rozgrywanych w Estonii, przypadł zwycięzcom turnieju. Konkurencję pań wygrały Angielki (Hetty Garnier), które w finale pokonały 9:1 Turczynki (Dilsat Yildiz). Złote medale wśród mężczyzn zdobyli Rosjanie (Artur Ali), w finale zwyciężając 4:3 nad Hiszpanami (Sergio Vez Labrador).

Był to ostatni turniej europejskiego challenge'u, od 2016 organizowane będą mistrzostwa świata juniorów grupy B w curlingu.

Zawodniczki z Polski w tym samym składzie, co tutaj, wystąpiły w Mistrzostwach Europy 2014. W turnieju tym brała udział również obecna w Pradze drużyna węgierska, jednak z inną osobą grającą na trzeciej pozycji.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
4 stycznia 2015; 8:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2015; 11:15

Sesja 3. 
4 stycznia 2015; 17:45

Sesja 4. 
4 stycznia 2015; 21:00

Sesja 5. 
5 stycznia 2015; 8:00

Sesja 6. 
5 stycznia 2015; 11:15

Sesja 7. 
5 stycznia 2015; 14:30

Sesja 8. 
5 stycznia 2015; 17:45

Sesja 9. 
5 stycznia 2015; 21:00

Sesja 10. 
6 stycznia 2015; 8:00

Sesja 11. 
6 stycznia 2015; 14:30

Sesja 12. 
6 stycznia 2015; 17:45

Sesja 13. 
7 stycznia 2015; 8:00

Sesja 14. 
7 stycznia 2015; 11:15

Sesja 15. 
7 stycznia 2015; 17:45

Sesja 16. 
8 stycznia 2015; 12:00

Play-off

Ćwierćfinały 
8 stycznia 2015; 20:00

Półfinały 
9 stycznia 2015; 9:00

Mały finał 
9 stycznia 2015; 14:30

Finał 
9 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
4 stycznia 2015; 8:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2015; 11:15

Sesja 3. 
4 stycznia 2015; 14:30

Sesja 4. 
4 stycznia 2015; 17:45

Sesja 5. 
4 stycznia 2015; 21:00

Sesja 6. 
5 stycznia 2015; 8:00

Sesja 7. 
5 stycznia 2015; 11:15

Sesja 8. 
5 stycznia 2015; 14:30

Sesja 9. 
5 stycznia 2015; 17:45

Sesja 10. 
5 stycznia 2015; 21:00

Sesja 11. 
6 stycznia 2015; 8:00

Sesja 12. 
6 stycznia 2015; 11:15

Sesja 13. 
6 stycznia 2015; 14:30

Sesja 14. 
6 stycznia 2015; 17:45

Sesja 15. 
6 stycznia 2015; 21:00

Sesja 16. 
7 stycznia 2015; 11:15

Sesja 17. 
7 stycznia 2015; 14:30

Sesja 18. 
7 stycznia 2015; 21:00

Sesja 19. 
8 stycznia 2015; 8:00

Play-off

Mecz kwalifikacyjny 
8 stycznia 2015; 12:00

Ćwierćfinały 
8 stycznia 2015; 16:00

Półfinały 
9 stycznia 2015; 9:00

Mały finał 
9 stycznia 2015; 14:30

Finał 
9 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2015
 Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2015

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 
 
 

2015
2015 w curlingu
Curling w Czechach
Sport w Pradze
2015 w Czechach